Milano–Sanremo 2022 var den 113:e upplagan av det italienska cykelloppet Milano–Sanremo. Tävlingen avgjordes den 19 mars 2022 med start i Milano och målgång i Sanremo. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Matej Mohorič från cykelstallet Bahrain Victorious.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Milano–Sanremo 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Italien